Maria van Évreux (1303 — 31 oktober 1335) was het oudste kind van Lodewijk van Évreux en Margaretha van Artois. Ze behoorde tot het huis Capet.

Door haar huwelijk met hertog Jan III van Brabant werd Maria hertogin. Met Maria van Brabant als grootmoeder langs vaderszijde, was Maria een achterkleinkind van hertog Hendrik III van Brabant en dus een volle neef van haar echtgenoot.

Na Maria kregen haar ouders nog vier kinderen:
 Karel van Evreux (1305-1336), graaf van Étampes, later getrouwd met Maria de la Cerda, Dame van Lunel, dochter van Ferdinand de la Cerda.
 Filips III (1306-1343), koning van Navarra (de iure uxoris) vanwege zijn huwelijk met Johanna II van Navarra
 Margaretha (1307-1350), in 1325 getrouwd met Willem XII van Auvergne
 Johanna van Évreux (1310-1371), later getrouwd met koning Karel IV van Frankrijk.

Huwelijk 
In 1311 werd de achtjarige Maria uitgehuwelijkt aan elfjarige Jan III van Brabant. De verbintenis was door diens vader aangeboden als een teken van rapprochement met Frankrijk.
Elf jaar later werd hun eerste kind geboren. Ze kregen er zes:
 Johanna, hertogin van Brabant (1322-1406)
 Margaretha van Brabant (9 februari 1323 - 1380), getrouwd te Saint-Quentin op 6 juni 1347 met Lodewijk II van Vlaanderen
 Maria van Brabant (1325 - 1 maart 1399), vrouwe van Turnhout, gehuwd in Tervuren op 1 juli 1347 met Reinoud III van Gelre
 Jan (1327-1335/36)
 Hendrik (overleden op 29 oktober 1349)
 Godfried (overleden na 3 februari 1352)

Voorouders 

Maria stierf op 31 oktober 1335, eenendertig of tweeëndertig jaar oud.

Voetnoten 

Partner van de hertog van Brabant
Huis Évreux
Evreux, M